

Даймонд-Блафф — місто, штат Вісконсин
 Даймонд-Блафф — переписна місцевість, штат Вісконсин